Съкращението БМП може да се отнася за:

 Бойна машина на пехотата, вид бронирана бойна машина;
 БМП-1, първата БМП